Тосса-де-Мар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сельва. Занимает площадь 38,18 км². Население — 5976 человек (на 2010 год).

Тосса-де-Мар является небольшим курортным городком побережья Коста-Брава и находится в 90 километрах севернее Барселоны. Этот курорт Испании привлекает многочисленные потоки туристов не только своими пляжами, но и старинным центром. К тому же Тосса-де-Мар имеет свою небольшую крепость, которая в своё время была возведена для защиты от пиратских набегов. Сейчас город процветает за счет туристической деятельности, а ещё в 18—19 веках Тосса де Мар был известен как главный производитель пробки, которую использовали для закупоривания дорогих вин.

Самые крупные пляжи Тосса-де-Мар, это пляж Гран (Platja Gran) и Мар Менуда (Mar Menuda), которые расположены в центральной части города.

Население

Примечания

Ссылки 
 
Tossa de Mar — короткая экскурсия по городу 
Съемка с воздуха Тосса-де-Мар
 Página oficial
 Videos de Tossa de Mar
 Información turistica 
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya
 Fotografias de Tossa de Mar

Муниципалитеты Жироны